Mick Kearns ist der Name folgender Personen:

* Mick Kearns (Fußballspieler, 1938) (Michael David Kearns; * 1938), englischer Fußballspieler
 Mick Kearns (Fußballspieler, 1950) (Michael Kearns; * 1950), irischer Fußballspieler